Le sommet de l'OTAN Prague 2002 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Prague, en République tchèque, le 21 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Histoire de Prague
2002 en Tchéquie
2002-11
Novembre 2002